Mikołaj IV Muzalon – patriarcha Konstantynopola 1147 – 1151
 Mikołaj IV – papież 1288 – 1292